Jan Ignacy Monkiewicz, sędzia ziemski wileński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Edmund Monkiewicz (1890–1940), podpułkownik saperów Wojska Polskiego
 Jan Monkiewicz (1949–), ekonomista